Zirchow ist
 der Name eines Dorfes in Mecklenburg-Vorpommern: Zirchow (ehemals Zirchow, Kreis Usedom-Wollin)
 der deutsche Name eines Ortes in der polnischen Woiwodschaft Pommern: Sierakowo Słupskie (ehemals Zirchow, Kreis Stolp)
 der deutsche Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Sierakowo Sławieńskie (ehemals Zirchow (Zirchow A), Kreis Schlawe)
 Sierakówko (Sianów) (ehemals Zirchow B, Kreis Schlawe)